Volvo Ocean Race 2011–12 — навколосвітні перегони серії Volvo Ocean Race 2011—2012 років. В перегонах взяли участь 6 яхт класу Volvo Open 70.

Через великий інтерес до попередніх перегонів (Volvo Ocean Race 2008—09) перегони було вирішено провести не через 4 роки, як попередні, а на рік раніше.

Перегони почалися в Аліканте, Іспанія в жовтні 2011 року і закінчаться в Ґолвей, Ірландія, на початку липня 2012 року. Команди пройшли близько 39000 морських миль через Кейптаун, Абу-Дабі, Санья, Окленд, мис Горн. В перегонах брали участь 6 яхт.

Учасники

Результати

Див. також 
 Вандей Глоб

Посилання 

Регати
Навколосвітні перегони яхт
Volvo Ocean Race